

Patronymes 
Boukreïev (masculin ; ) ou Boukreïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoli Boukreïev (1958-1997), alpiniste kazakh
 Ivan Boukreïev (1924-1998), ténor soviétique puis russe
 Olga Boukreïeva (1987-), joueuse de volley-ball russe

Patronyme russe